Nórdicos

  — grão-príncipe de Quieve. Também chamado Inguar
  — grão-príncipe de Quieve. Também chamado Inguar
  — grão-príncipe de Quieve. Também chamado Igor
 Ígor, o Bravo — príncipe de Czernicóvia. Também chamado Inguar
 Inguar, o Viajado — caudilho víquingue sueco. Também chamado Igor
 Inguar, o Grisalho — rei lendário da Suécia. Também chamado Igor

 Futebolistas brasileiros
 Ígor José Marigo de Castro

Desambiguações de antropônimos